Il torneo di doppio misto dei Campionati mondiali di tennis tavolo 2011 è stato vinto dai cinesi Zhang Chao e Cao Zhen, che hanno sconfitto in finale i connazionali Hao Shuai e Mu Zi.

Tabellone

Fase finale

2011